Зимовная — река в России, протекает по Шолоховскому району Ростовской области. Длина реки составляет 34 км, площадь водосборного бассейна 271 км².

Начинается в дубовом перелеске в балке Большая Лопатина. Течёт на юго-восток по открытой местности через хутора Ушаковский, Вашаевский, Кобызевский, Кодундаевский, Алимовский, Солдатовский, Андроповский. Юго-восточнее последнего теряется в песках левобережья Дона. По данным Водного реестра устье реки находится в 849 км по левому берегу реки Дон.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от города Павловск и до устья реки Хопёр, без реки Подгорная, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010101212107000005123.

Примечания 

Притоки Дона
Реки Шолоховского района